Il doppio del torneo di tennis Ciutat de Barcelona 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Eduardo Nicolas-Espin e German Puentes-Alcaniz che hanno battuto in finale Alberto Martín e Javier Sánchez 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Massimo Bertolini /  Cristian Brandi (quarti di finale)
 Petr Pála /  Pavel Vízner (primo turno)

 Nebojša Đorđević /  Francisco Montana (primo turno)
 Alberto Martín /  Javier Sánchez (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ciutat de Barcelona 1999